Oli, líquid insoluble en l'aigua.
 Oli vegetal L'oli vegetal és un compost orgànic obtingut a partir de llavors o altres parts de les plantes.
 Oli essencial o simplement essència és el nom tradicional d'aquelles substàncies líquides hidròfobes concentrades que s'obtenen de les plantes.
 Oli mineral
 Art: Pintura a l'oli, tècnica pictòrica on el suport és tela tensada en un bastidor amb una preparació específica i l'aglutinant és oli, normalment de llinosa . ...
 Biografies:
 Oliverio Álvarez González, més conegut com a Oli (Oviedo, 1972), futbolista asturià.
 Laia Oli, youtuber catalana